Несколько фильмов названы в честь национального гимна Франции Марсельезы:
 Марсельеза (фильм, 1907) — французский немой фильм.
 Марсельеза (фильм, 1938) / La Marseillaise — французский художественный фильм (Жан Ренуар / Jean Renoir).
 Марсельеза (фильм, 2005) — российский фильм.